Svaz může být:

 organizace viz svaz (organizace)
 spolek
 spojení více států či autonomních celků viz federace případně konfederace
 svaz (matematika)
 operační svaz – skupina válečných a doprovodných lodí seskupená do bojové formace

název státu
 Sovětský svaz
 Australský svaz

fytocenologická jednotka
 svaz (fytocenologie) – jedna ze čtyř hlavních fytocenologických jednotek (asociace, svaz, řád, třída)

Související články 
 Svazek – více významů

Externí odkazy